Пенк — фамилия:

 Пенк, Альбрехт (1858—1945) — немецкий геолог и географ, отец Вальтера П.
 Пенк, Вальтер (1888—1923) — австрийский географ, сын географа Альбрехта П.
 А. Р. Пенк (1939—2017) — немецкий художник, график и скульптор.